Electronic:
 Electronic — британская супергруппа, созданная Бернардом Самнером.
 Electronic — дебютный альбом британской супергруппы Electronic.
 Electronic (Денис Раилевич Шарипов; род. 1998) — российский профессиональный киберспортсмен.

См. также 
 Электроника (значения)